JobScout24 ist ein in verschiedenen Ländern angebotener Arbeitsmarktplatz.
 zur Plattform JobScout24.ch siehe Scout24 Schweiz
 zur Plattform JobScout24.de siehe Scout24 SE#JobScout24